Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в сезоне 2014/2015 проходил с 22 по 25 января 2015 года в Коломне на катке конькобежного центра «Коломна».

Расписание 
 22 января: 500 м женщины, 1500 м мужчины, 3000 м женщины
 23 января: 500 м мужчины, 1500 м женщины, 5000 м мужчины
 24 января: 1000 м, 10 000 м мужчины, 5000 м женщины
 25 января: командная гонка (женщины — 6 кругов, мужчины — 8 кругов), масс-старт (16 кругов).

Медалисты

Мужчины

Женщины 

PB — личный рекорд

Мужчины

500 м

1500 м

5000 м

Женщины

500 м 

 * — с падением

1500 м 

 DQ — дисквалификация

3000 м 

 * — в скобках указаны тысячные доли секунды

5000 м

Ссылки 
 Расписание соревнований на сайте Speedskating.ru
 Сайт конькобежного центра «Коломна»
 Результаты первого дня чемпионата

Примечания 

Чемпионаты России по конькобежному спорту
2015 год в конькобежном спорте
Чемпионаты России в 2015 году
2015 год в Московской области
Спортивные соревнования в Коломне
Январь 2015 года